Bondar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gregorio Bondar
 Gregório Gregorievich Bondar